Китунькино — название населённых пунктов в России:
 Китунькино — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Китунькино — село в Лопатинском районе Пензенской области.